Лобань — риба з родини Кефалеві

Лобань — річка у Кіровській області, права притока Кільмезі
 Лобань — село, Богородський район, Кіровська область